Суперкубок Білорусі з футболу 2022 — 13-й розіграш турніру. Матч відбувся 5 березня 2022 року між чемпіоном Білорусі «Шахтарем» та володарем Кубка Білорусі БАТЕ.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway  

2022
Білорусь
2022 у білоруському спорті
Березень 2022
Події 5 березня